Kazuyuki Morisaki (Hiroshima, 9 de maio de 1981) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Sanfrecce Hiroshima.

Títulos
Sanfrecce Hiroshima
J. League Division 1: 2012
J. League Division 2: 2008
Supercopa Japonesa: 2008, 2013

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima